

Березниця — село, Берестейська область, Пружанський район, Ружанська сільська рада.
 Березниця — село, Вітебська область, Шумілінський район, Добейська сільська рада.
 Березниця — село, Мінська область, Березинський район, Капланецька сільська рада.
 Березниця — село, Мінська область, Воложинський район, Богдановська сільська рада.

Березниця — село, Підляське воєводство, Більський повіт, гміна Бранськ.

Березниця — річка, права притока Бобра.
 Березниця — річка, права притока Суклі.